Pagani se može odnositi na:
 Pagani
 Neretljani
 Pagani (Salerno)
 Pagani (Verona)
 Pagani (kompanija)